Лукинов (Лукинова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Лукинов, Иван Илларионович (1927—2004) — академик АН СССР.

См. также 
 Лукин